Світлана Кузнецова була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки знялась з матчу другого кола через травму нижньої частини лівої ноги.

Слоун Стівенс виграла свій перший титул WTA, у фіналі перемігши Анастасію Павлюченкову з рахунком 6–1, 6–2.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
Main Draw 
Qualifying Draw 

Citi Open, жінки, одиночний розряд
2015